Выбор Хобсона - выражение означающее выбор между тем, чтобы взять вещь, которую предлагают, или отказаться от этого.

Места
 Хобсон Чойс (Мэриленд)
 Хобсон Чойс (Виргиния)

Фильмы и пьесы 
 Выбор Хобсона (пьеса) - пьеса Гарольда Брайхауза (1915), экранизированная несколько раз:
 Выбор Хобсона (фильм 1920)
 Выбор Хобсона (фильм 1931)
 Выбор Хобсона (фильм)
 Выбор Хобсона (фильм 1983)
 Выбор Хобсона (балет) - балет 1989 года, постановка Дэвида Бинтли.